Vălişoara több romániai település lehet:

 Torockógyertyános, Fehér megye
 Porkura, Hunyad megye
 Valisora, Hunyad megye
 Járarákos, Kolozs megye
 Temesvölgye, Krassó-Szörény megye
 Sárkihíd, Maros megye
 Dióspatak, Szilágy megye